El nombre Claudia de Francia puede referirse a:
Claudia de Francia (1499 - 1524), reina consorte de Francisco I de Francia, hija de Luis XII y de Ana de Bretaña;
Claudia de Francia (1547 - 1575), duquesa de Lorena, hija de Enrique II y de Catalina de Médici, y nieta de la anterior.